Maryville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Maryville (Illinois)
Maryville (Missouri)
Maryville (Tennessee)